Ikva, patak az ausztriai Burgenland és a magyarországi Győr-Moson-Sopron megye területén
 Ikva (Déli-Bug), folyó Ukrajnában, a Déli-Bug mellékfolyója
 Ikva (Sztir), folyó Ukrajnában, a Sztir mellékfolyója
 Ikva, görög tulajdonosi és vagyonadatbázis
 IKVA = INTEGRÁLT KARBANTARTÁSI ÉS VILLAMOS ADATBÁZIS
 IKVA = International Kartinki s Vystavki Association

Jegyzetek